McGuire je nekdanje avstralsko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v Formuli 1 nastopilo le na eni dirki za Velik nagradi Velike Britanije v sezoni 1977, ko se edini moštveni dirkač Brian McGuire ni kvalificiral na dirko.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda)

Podjetja Avstralije
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1977